Capilla de San Juan de Dios (Natá de los Caballeros), capilla ubicada en Natá de los Caballeros, Panamá.
 Capilla de San Juan de Dios (Marbella), capilla ubicada en Marbella, España.